Marguerite Nichols – attrice statunitense
 Maggie Nichols – ginnasta statunitense